Rio Tocuyo, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Venezuela 
 Río Tocuyo : un cours d'eau au Venezuela ;
 Río Tocuyo : capitale de la paroisse civile de Camacaro dans la municipalité de Torres dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme